Masontown (Pensilvânia)
Masontown (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos